Filip Sasko-Kobursko-Gothajský (Ferdinand Filip Maria August Rafael; 28. března 1844, Paříž – 3. července 1921, Coburg) byl sasko-kobursko-gothajským princem a pánem z Čabradi a Sitna.

Život 
Princ se narodil v Palais des Tuileries v Paříži jako Ferdinand Filip Maria August Rafael Sasko-Kobursko-Gothajský, nejstarší syn Augusta Sasko-Kobursko-Gothajského a Klementiny Orleánské. Jeho matka byla dcerou francouzského krále Ludvíka Filipa. Filip náležel ke katolické kohárské linii sasko-kobursko-gothajsko-kohárského rodu a byl starším bratrem bulharského cara Ferdinanda.

V roce 1870 se stal majorem uherské armády. Byl blízkým důvěrníkem svého švagra, korunního prince Rudolfa. Ráno 30. ledna 1889 spolu s hrabětem Josefem Hoyos-Sprinzensteinem a komorníkem Johannem Loschkem objevil těla prince Rudolfa a jeho mladé milenky Marie Vetserové, poté co spolu spáchali sebevraždu.

Filip strávil poslední roky života na zámku Bürglaß v Coburgu, kde 3. července 1921 ve věku 77 let zemřel. Pohřben byl v kohárské hrobce v kostele svatého Augustina v Coburgu.

Manželství a potomci 
4. února nebo 4. května roku 1875 se Filip v Bruselu oženil s o čtrnáct let mladší belgickou princeznou Luisou, svou vzdálenou sestřenicí a nejstarší dcerou belgického krále Leopolda II. a vnučkou krále Leopolda I., který byl bratrem Filipova děda Ferdinanda.

Manželství Filipa a Luisy se ukázalo jako katastrofální a Luisa v roce 1896 svého manžela opustila. V roce 1898 ztratila rodičovskou moc nad svými dětmi a dne 15. ledna 1906 ve městě Gotha bylo manželství rozvedeno. Důvodem rozchodu byl její dlouhodobý vztah s hrabětem Gézou z Mattachicha-Keglevicha (1867–1923), s nímž Filip na rozkaz císaře Františka Josefa I. zápasil. Luisa měla jiné vztahy ještě před setkáním s Gézou, mimo jiné s Filipovým adjutantem.

Z nešťastného manželství se narodily dvě děti:

 Leopold Klement Sasko-Kobursko-Gothajský (19. července 1878 – 27. dubna 1916), svobodný a bezdětný
 Dorotea Sasko-Kobursko-Gothajská (30. dubna 1881 – 21. ledna 1967), ⚭ 1898 Ernest Gunther Šlesvicko-Holštýnský (11. srpna 1863 – 22. února 1921), vévoda šlesvicko-holštýnský

Numismatika 
Princ Filip měl významnou sbírku mincí ze Saska, Východu i zámoří. Publikoval o orientální numismatice. Jeho sbírka byla vydražena v roce 1928 v aukčním domě Leo Hamburger v Frankfurtu. Během jeho života bylo vydáno několik pamětních medailí, například v roce 1875 u příležitosti jeho sňatku s Luisou a ve stejném roce za čestné členství v Belgické numismatické společnosti.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajská dynastie
Maltézští rytíři
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Řádu Ludvíkova
Čestní rytíři velkokříže Královského Viktoriina řádu
Čestní rytíři velkokříže Řádu lázně
Němečtí numismatici
Narození v roce 1844
Narození 28. března
Narození v Paříži
Úmrtí v roce 1921
Úmrtí 3. července
Úmrtí v Coburgu
Muži